Zienkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Zienkiewicz (1910–1995), polnischer Theologe und Pädagoge
 Aleksandra Zienkiewicz (geb. 1984), polnische Schauspielerin
 Olgierd Cecil Zienkiewicz (1921–2009), polnisch-britischer Mathematiker und Bauingenieur
 Renata Zienkiewicz (geboren 1967), polnische und deutsche Handballspielerin

Siehe auch:

 Sienkiewic
 Sienkiewicz
 Sinkwitz
 Zenkevičius